Кнушеви́цкая — женская форма фамилии Кнушевицкий.

Известные носительницы 
 Кнушевицкая, Ольга Степановна (1844/1845 — не ранее 1913) — первая в России женщина-железнодорожница.
 Кнушевицкая, Мария Святославовна (род. 1933) — советская и российская актриса театра и кино.